Кріпильний стояк — опорний елемент гірничого кріплення.
 Стояк (труба) — вертикальна труба.